Die If Stockholm Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Oktober 2004 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war US-Amerikaner Mardy Fish, der dieses Jahr nicht erneut beim Turnier antrat. Neuer Turniersieger wurde der Lokalmatador Thomas Johansson durchsetzte. Er schlug im Finale den Setzlistenersten Andre Agassi in drei Sätzen. Für Johansson war es der achte Titel der Karriere und nach 2000 der zweite Titel in Stockholm.
Titelverteidiger im Doppel waren Jonas Björkman und Todd Woodbridge, die dieses Jahr nicht erneut beim Turnier antraten. Neue Turniersieger wurden Feliciano López und Fernando Verdasco, die sich durch den Sieg über die Setzlistenersten Wayne Arthurs und Paul Hanley ihren ersten Doppeltitel sicherten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 619.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 643.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Stockholm